Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1961, die neunzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 20. und 30. April 1961 in Rio de Janeiro, Brasilien statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum fünften Mal, zum dritten Mal in Folge, den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt fanden 28 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1961.

Weblinks
FIBA-Archiv

1961
Sportveranstaltung in Rio de Janeiro
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1961